Alward ist der Familienname folgender Personen:

 David Alward (* 1959), kanadischer Politiker
 Fred S. Alward (1893–1987), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Alward, österreichischer Eiskunstläufer

Siehe auch:

 Alward Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Michigan
 Alwardt Drain, ein Fluss im US-Bundesstaat Michigan
 Allward
 Alwart